Vasile Suciu (1873-1935) – greckokatolicki arcybiskup metropolita Fogaraszu i Alba Iulia
 Vasile Suciu (1942-2013) – piłkarz Sportul Studențesc Bukareszt i FC Steaua Bukareszt
 Vasile Suciu – rumuński deputowany  w l. 2000-2004 z ramienia PSD